Люкас ван Схеппинген (; ) — диджей, продюсер, владелец двух лейблов Mixmash Records и Ones To Watch Records. Больше известен под псевдонимом Лейдбэк Люк (). В журнале DJ Mag в рейтинге «Top 100 DJs», Laidback Luke впервые появился в 2008 году и занял там 46 место. В 2009 году, поднялся на 19 позиций и занял 27 место. В 2010 году, поднялся ещё на 10 позиции и занял 17 место. В 2011 году, опустился на 3 позиции и занял 20 место. В 2012 году, опустился ещё на 9 позиции и занял 29 место. В 2013 году, потерял ещё 2 позиции, таким образом занял 31 место. В 2015 году Люкас занял 64 место. В 2016 году Laidback Luke занял 79 место.

Биография

Становление 
Рождённый на Филиппинах Люк ван Схеппинген переехал в Нидерланды с родителями в возрасте четырёх лет. Люк рос в музыкальной семье, играл на гитаре и создавал собственные музыкальные произведения. Сперва заинтересовавшись хип-хопом, Люк даже начал рисовать граффити. Но быстро увлёкся house-музыкой, когда на вечеринке в колледже услышал диджея Dobre (The Good Men, Chocolate Puma), приглашённого в качестве хедлайнера. Dobre был из числа первых признавших экстраординарный талант молодого продюсера, чьи способности начали раскрываться после того, как друг показал Люку, как можно создавать треки на компьютере из кусков. Люк начал творить, имея под рукой лишь компьютер с примитивной звуковой картой.

Особенно впечатляющими для начинающего продюсера были работы Тодда Терри, Карла Крейга и остальных базовых артистов электронной сцены. На базе своих тогдашних навыков он старался сосредоточиться на смеси хауса, эйсид-хауса и техно. Популярность, начавшая приходить к нему благодаря серии Loud Flava, издаваемой на лейбле Groove Alert, разраслась до масштабов Европы после сингла «Act the Fool», представленного в 1995 году. После этого он начал работать с David Guetta, Steve Angello, Sebastian Ingrosso и Junior Sanchez, а также играть в Северной Америке.

Успех 
Его первую популярность принес его ремикс на сингл Green Velvet’s «The Stalker» ещё в 1997 году. С тех пор он постоянно начал выступать в клубах и на фестивалях в Британии, США, по Европе, и даже в Японии. В Голландии он играл на всех самых значительных мероприятиях таких как Dancevalley, Fast Forward, Sensation и т. д.
В 1998 году он выпускает свой первый студийный альбом — «Psyched Up», а в 2002 году второй — «Electronic Satisfaction». Оба релиза были встречены с восторгом, как в общем и следующий за ними микс «Windmill Skill». В 2003 году ван Шепинген делает ремикс на Daft Punk «Crescendolls», который попадает в альбом ремиксов группы.
В 2006 году музыкант начал сотрудничать с коллективом Swedish House Mafia﻿. Люк встретился со Стивом Анжело, сначала на форуме в интернете, а затем на Конференции в Майами в 2004 году. С тех пор они дружат и ремикс Люка «Sexy F**k» для лейбла Стива Size и совместное произведение «Otherwize Then», представленный на лейбле Себастьяна Ингроссо Refune, игрались звёздами диджейского ремесла. На 2021 год состояние музыканта оценивается более чем в 15 миллионов долларов.

Дискография

Альбомы 
2015
 Focus
2011
 Cream Ibiza Super You & Me

2008
 Ibiza Closing Party

2002
 Electronic Satisfaction

1998
 Psyched Up

Синглы 
2019
 Laidback Luke, Pyrodox — Keep On Rockin'
 Laidback Luke, Mark Bale — Party Starter
 Laidback Luke, Keanu SilvaDance — Oh Yes (Rockin' With The Best)

2018
 Laidback Luke, Steve Aoki — It’s Time (feat. Bruce Buffer)

2017
 Laidback Luke, Mark Villa — Rise
 Laidback Luke, Konih — Like This
 Laidback Luke, Ralvero — XOXO (feat. Ina)

2016
 Laidback Luke & twoloud — Fcukin Beats
 Laidback Luke & twoloud — Fcukin Beats (VIP Mix)
 Laidback Luke & Will Sparks feat. Alicia Madison — Promiscuous
 Laidback Luke, KURA — Mad Man
 Laidback Luke, Will Sparks — Promiscuous feat. Alicia Madison
 Laidback Luke, Yves V — The Beat (feat. Hawkboy)

2015
 Chocolate Puma, Laidback Luke — Snap That Neck
 Laidback Luke, Moska — Get It Right (feat. Terri B!)
 Laidback Luke, Shelco Garcia & TEENWOLF — Outer Space (XXX) [feat. Kris Kiss]
 Laidback Luke, Tujamo — S.A.X.

2014
 Style Of Eye & Lars Allertz — Love Looks (Laidback Luke Remix)
 Laidback Luke & D.O.D — Flashing Lights
 Laidback Luke & Project 46 — Collide (Ft. Collin McLoughlin)
 Laidback Luke feat. Gina Turner — Bae
 Ladiback Luke & Marc Benjamin — We’re Forever

2013
 Laidback Luke & Peking Duk — Mufasa
 Martin Solveig & Laidback Luke — Blow
 Laidback Luke & Dimitri Vegas & Like Mike — MORE
 Major Lazer feat. Laidback Luke & Ms. Dynamite — Sweat
 Laidback Luke & Hardwell — Dynamo
 Laidback Luke feat. Majestic — Pogo
 Laidback Luke & Lee Mortimer — Strobelight
 Example & Laidback Luke — Eutopia (Fade Away)
 Nouveau Yorican feat Bear Who — Diga Me

2012
 Laidback Luke — Cambodia
 Nouveau Yorican (Laidback Luke & Gina Turner) — Quiere Mas
 Laidback Luke — 1234 feat. Chuckie and Martin Solveig
 Laidback Luke feat. Martel — We Are The Stars
 Laidback Luke & Angger Dimas — Night Like This feat. Polina
 Laidback Luke, Arno Cost & Norman Doray — Trilogy

2011
 Nouveau Yorican (Laidback Luke & Gina Turner) — Nueva
 Laidback Luke & Sander van Doorn — Who’s Wearing The Cap
 Laidback Luke feat. Wynter Gordon — Speak Up
 Laidback Luke & Steve Aoki feat. Lil Jon — Turbulence
 Laidback Luke feat. Example — Natural Disaster

2010
 Laidback Luke feat. Jonathan Mendelsohn — Timebomb
 Nouveau Yorican (Laidback Luke & Gina Turner) — Chiuso
 Nouveau Yorican (Laidback Luke & Gina Turner) — Jackit
 Laidback Luke feat. Jonathan Mendelsohn — Till Tonight

2009
 Nouveau Yorican (Laidback Luke & Gina Turner) — Boriqua
 Gregor Salto & Laidback Luke — Step By Step
 Laidback Luke — My G*O*D* (Guns On Demo)
 Laidback Luke & Lee Mortimer — Blau
 Laidback Luke — Need Your Loving
 Axwell, Ingrosso, Angello & Laidback Luke feat. Deborah Cox — Leave The World Behind
 Steve Angello & Laidback Luke Feat. Robin S — Show Me Love
 Laidback Luke & Diplo — Hey!

2008
 Laidback Luke — Down With The Mustard
 Laidback Luke & Tom Stephan Feat. Romanthony — Show
 Laidback Luke & Roman Salzger Feat. Boogshe — Generation Noise
 A-Trak & Laidback Luke — Shake It Down
 Laidback Luke & Roman Salzger feat. Boogshe — Generation Noize
 Steve Angello & Laidback Luke vs Robin S — Be vs. Show Me Love

2007
 Sebastian Ingrosso & Laidback Luke — Chaa Chaa
 Laidback Luke — Break The House Down
 Laidback Luke — Rocking With The Best
 Steve Angello & Laidback Luke — Be
 DJ DLG & Laidback Luke — Ambition
 Axwell, Angello, Ingrosso & Laidback Luke — Get Dumb
 Laidback Luke feat. Stephen Granville — Hypnotize
 Laidback Luke — Showrocker
 Laidback Luke — Killing The Kitchen / Back 2 Return

2006
 Marchand & Laidback Luke — Don’t Let Go
 Steve Angello & Laidback Luke — Otherwize Then

1998
 Laidback Luke — Double 0

Ремиксы 
2019
 Henry Fong, Deorro, Elvis Crespo — Pica (Laidback Luke Remix)
 Afrojack, Mightyfools — Keep It Low (Laidback Luke Remix)

2018
 KURA — Lambo (Laidback Luke Extended Remix)

2015
 Rezone & Twin Scream — Dirty Style (Laidback Luke Edit)

2014
 Timeflies — All The Way (Laidback Luke Remix)
 Jenaux & Jared Lee — Turn Your World Around (Laidback Luke Edit)
 Invalyd & Jonny Rose — Let Your Heart Go (Laidback Luke Edit)

2013
 Promise Land feat. Alicia Madison — Sun Shine Down (Laidback Luke Edit)
 Donna Summer — Mc Arthur’s Park (Laidback Luke Remix)
 Enrique Iglesias — Turn The Night Up (Laidback Luke Remix)
 Alexander Technique & Disco Killah Feat. Luca Masinsky — Skyscraper (Laidback Luke Remix)
 Pullover — Pullover (Laidback Luke Remix)
 Calvin Harris feat Ayah Marar — Thinking About You (Laidback Luke Remix)
 Robin Thicke feat. Pharrell & T.I — Blurred Lines (Laidback Luke Remix)
 Martin Solveig & Cataracs — Hey Now feat. Kyle (Laidback Luke Remix)
 DJ Chuckie & Junxter Jack — Make Some Noise (Laidback Luke Remix)
 Yolanda Be Cool ft. Arama — Before Midnight (Laidback Luke Remix)

2012
 Mariah Carey — Triumphant (Laidback Luke Remix)
 Austin Leeds feat. Jason Caesar — Close Your Eyes (Laidback Luke Remix)
 Madonna — Turn Up The Radio (Madonna vs. Laidback Luke feat. Far East Movement)
 Steve Aoki feat. Lil’ Jon & Chiddy Bang — Emergency (Laidback Luke Remix)
 Martel — Ricochet (Laidback Luke Remix)
 Kerli — Zero Gravity (Laidback Luke Remix)
 Taio Cruz ft. Flo Rida — Hangover (Laidback Luke Extended Remix)
 Savoy feat. Heather Bright — We Are The Sun (Laidback Luke Remix)
 Karmin — Hello (Laidback Luke Dub Mix)
 Congorock — Ivory (Laidback Luke Remix)
 Subfocus — Out The Blue (Laidback Luke Remix)
 Tiesto & Mark Knight feat. Dino — Beautiful World (Laidback Luke Remix)
 Dragonette — Let It Go (Laidback Luke Remix)
 Aaron Smith feat. Luvli — Dancin’ (Laidback Luke Remix)
 Felix Cartal feat. Polina — Don’t Turn On The Lights (Laidback Luke Remix)

2011
 Chris Lake — Sundown (Laidback Luke Remix)
 Patrick La Funk feat. Grace Regine — Time and Time Again (Laidback Luke Edit)
 David Guetta feat. Nicki Minaj — Turn Me On (David Guetta & Laidback Luke Remix)
 Avesta & B Valley — Dutchano (Laidback Luke Edit)
 Pitbull feat. Marc Anthony — Rain Over Me (Laidback Luke Remix)
 Laura LaRue — Un, Deux, Trois (Laidback Luke Remix)
 GTA feat. Zashanell — U&I (Laidback Luke Remix)
 Anjulie — Brand New Bitch (Laidback Luke Remix)
 Alice Deejay — Better Off Alone (Laidback Luke Remix)
 Skream feat. Sam Frank — Where You Should Be (Laidback Luke Remix)
 Jump Jump Dance Dance — 2.0 (Laidback Luke Remix)
 Benny Benassi feat. Garry Go — Cinema (Laidback Luke Remix)

2010
 System F — Out Of The Blue (Laidback Luke Remix)
 Calvin Harris — You Used To Hold Me (Laidback Luke Remix)
 Carte Blanche feat. Kid Sister — Do! Do! Do! (Laidback Luke Remix)
 Christina Aguilera — Not Myself Tonight (Laidback Luke Remix)
 Alex Armes — No Reasons (Christian Vila & Jordi Sanchez Remix)(Laidback Luke Edit)
 Alan Made — Show You How (Laidback Luke Edit)
 Robbie Rivera — Rock The Disco (Laidback Luke Edit)
 Dave Kurtis — Wunderkind (Laidback Luke Remix)
 iSquare — Hey Sexy Lady (Laidback Luke Remix)
 David Jordan — Place In My Heart (Laidback Luke Remix)
 Bad Boy Bill feat. Eric Jag — Got That Feeling (Laidback Luke Remix)
 Moby — Wait For Me (Laidback Luke Remix)
 Wynter Gordon — Dirty Talk (Laidback Luke Remix)
 Lil' Jon feat. Kee — Give It All You Got (Laidback Luke Remix)

2009
 Junior Sanchez feat. Good Charlotte — Elevator (Laidback Luke Remix)
 Kissy Sell Out — Garden Friends (Laidback Luke VIP Edit)
 Weird Science — Haus Of Cards (Laidback Luke Remix)
 Sandro Silva — Prom Night (Laidback Luke Remix)
 Martin Solveig feat. Dragonette — Boys & Girls (Laidback Luke Remix)
 Dizzee Rascal feat. Chrome — Holiday (Laidback Luke Remix)
 The Black Eyed Peas — I Gotta Feelin' (Laidback Luke Remix)
 Avicii — Ryu (Laidback Luke Edit)
 Junior Sanchez feat. Good Charlotte — Elevator (Laidback Luke Remix)
 MSTRKRFT feat. John Legend — Heartbreaker (Laidback Luke Remix)
 Tiesto feat. Sneaky Sound System — I Will Be Here (Laidback Luke Remix)
 Depeche Mode — Fragile Tension (Laidback Luke Remix)
 David Guetta feat. Kelly Rowland — When Love Takes Over (Laidback Luke Remix)
 Cindy Lauper — Into The Nightlife (Laidback Luke Remix)

2008
 Ray Parker Jr. — Ghostbusters Theme (Laidback Luke Remix)
 Dada Life — Rubber Band Boogie (Laidback Luke Remix)
 Surkin — White Knight Two (Laidback Luke Remix)
 Tocadisco — Streetgirls (Laidback Luke Remix)
 Chromeo — Fancy Footwork (Laidback Luke Remix)
 Joachim Garraud — Are U Ready (Laidback Luke Remix)
 Hervé (DJ) — Cheap Thrills (Laidback Luke Remix)
 Roger Sanchez feat. Terri B — Bang That Box (Laidback Luke Remix)
 Martin Solveig — I Want You (Laidback Luke Remix)
 The Black Ghosts — Repetition Kills You (Laidback Luke Remix)
 Underworld — Ring Road (Laidback Luke Remix)
 Steve Angello — Gypsy (Laidback Luke Remix)
 TV Rock feat. Rudy — Been A Long Time (Laidback Luke Remix)
 David Guetta feat. Tara McDonald — Delirious (Laidback Luke Remix)
 Juice String — Sex Weed (Laidback Luke Remix)
 Paul Johnson — Get Get Down (Laidback Luke Remix)
 The Tough Alliance — Neo Violence (Laidback Luke Remix)
 Hardrox — Feel The Hardrock (Laidback Luke Remix)
 Treasure Fingers — Cross The Dancefloor (Laidback Luke Remix)
 Jukey feat. Sway — The Way We Go (Laidback Luke Remix)
 Natalie Williams — U Don’t Know (Laidback Luke Remix)

2007
 Jaimie Fanatic — Found More (Laidback Luke Remix)
 Pete Philly — Cocksure (Laidback Luke Remix)
 Don Diablo — Stand Up (Laidback Luke Remix)
 Microfunk — Pecan (Laidback Luke Remix)
 Treat Brothers — Tears (Laidback Luke Remix)
 Tom Stephan & Martin Accorsi — Erupt (Laidback Luke Remix)
 TV Rock vs Dukes Of Windsor — The Others (Laidback Luke Remix)
 Juice String — Sex Weed (Laidback Luke Remix)
 Dragonette — Competition (Laidback Luke Remix)
 David Jordan — Place In My Heart (Laidback Luke Remix)
 David Guetta feat. Cozi — Baby When The Lights (Laidback Luke Remix)
 Wideboys — Bomb The Secret (Laidback Luke Remix)
 Bellatrax feat. Sophie May — I Can’t Help Myself (Laidback Luke Remix)
 Another Chance — Sound Of Eden (Laidback Luke Remix)
 Alex Gaudino feat. Crystal Waters — Destination Calabria (Laidback Luke Remix)

2006
 MYPD — You’re Not Alone (Laidback Luke Remix)
 Tom de Neef & Eddie Armador — Sweat (Laidback Luke Remix)
 Who’s Who — Sexy Fuck (Laidback Luke Remix)
 Grooveyard — Mary Go Wild (Laidback Luke Remix)
 Roger Sanchez — Again (Laidback Luke Remix)
 Dada Life — The Great Fashionista Swindle (Laidback Luke Remix)

2005
 Overklash — First Action Heroes (Laidback Luke Remix)
 Funk Monkeys — Don’t You Love It (Laidback Luke Remix)

2004
 Steve Angello & Dave Armstrong — Groove In You (Laidback Luke Remix)
 Superwow — Levi Pants (Laidback Luke Remix)
 Soulvation — Deeper (Laidback Luke Remix)

2003
 Jaimie Fanatic — B Boy Stance (Laidback Luke Back To Mine Remix)
 Murk — Believe (Laidback Luke Remix)
 Superchumbo — This Beat Is (Laidback Luke Remix)
 Don Diablo — Fade Away (Round & Round) (Laidback Luke Remix)
 Steve Angello — Voices (Laidback Luke Remix)

2002
 Villanord — Futuroscope (Laidback Luke Remix)
 Floris — One More Day (Laidback Luke Remix)
 Daft Punk — Crescendolls (Laidback Luke Remix)

2000
 Jark Prongo — Rocket Base (Laidback Luke Edit)
 Superfunk — Last Dance (Laidback Luke Remix)
 Junior Sanchez — B With U (Laidback Luke Remix)

1999
 Big Ron — Let The Freak (Laidback Luke Remix)
 LSG — Quickstar (Laidback Luke Remix)
 Cofusion — Zit’r Bug (Laidback Luke Remix)
 Colourful Karma — For The Music (Laidback Luke Remix)
 The Pump Panel — Tunnel Vision (Laidback Luke Remix)

1998
 René et Gaston — Soirée Dansante (Laidback Luke Remix)
 Lexicon — Don’t Give The Love (Laidback Luke Remix)
 Da Goose — Materialistik (Laidback Luke Remix)
 Lisa Hall — I Know I Can Do It (Laidback Luke Remix)
 Patrick Lindsey — Sax Attack (Laidback Luke Remix)
 DJ Hyperactive — Wide Open (Laidback Luke Remix)
 Argonic — Adobes (Laidback Luke Remix)
 Tribes Of Krom — Blue Outlines (Laidback Luke Remix)
 Jamie Anderson — Secret Weapon (Laidback Luke Remix)

1997
 Hole In One — Ride The Moon (Laidback Luke Remix)
 Stone Factory — New Sunset (Laidback Luke Remix)
 Logique — Vuture Shoque (Laidback Luke Remix)
 Damon Wild & Tim Taylor — Bang The Acid (Laidback Luke Remix)
 F-Action — Thanks To You (Laidback Luke Remix)
 Green Velvet — Land Of The Lost (Laidback Luke Remix)
 Lambda — Hold On Tight (Laidback Luke Remix)
 The Pussycuts — I Know What I Like (Laidback Luke Remix)
 Victor Calderone — Give It Up (Laidback Luke Remix)
 Denki Groove — Asunaro Sunshine (Laidback Luke Remix)
 Tata Box Inhibitors — Ribosomal (Laidback Luke Remix)
 4th Measure Men — The Need (Laidback Luke Remix)

1996
 Mel O’Ween — The King (Laidback Luke Remix)
 Moodymann — Don’t Be Misled (Laidback Luke Remix)
 H2O feat. Billie — Nobody’s Business (Laidback Luke Remxix)
 T-T-Ragga — Lo Lo (Laidback Luke Remix)
 Heavy Weather — Love Can’t Turn Around (Laidback Luke Remix)
 Underground Baseheads — Bit Of Love (Laidback Luke Remix)
 Green Velvet — The Stalker (Laidback Luke Remix)

1995
 Vuture Shoque — Prokult (Laidback Luke Remix)

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.instagram.com/laidbackluke/ - Laidback Luke |nstagram
 https://www.facebook.com/OfficialLaidbackluke/ Laidback Luke Facebook

Диджеи Нидерландов